Seehäusl ist der Ortsname von

 Seehäusl (Babensham), Ortsteil der Gemeinde Babensham, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Seehäusl (Neusitz), Ortsteil der Gemeinde Neusitz, Landkreis Ansbach, Bayern
 Seehäusl (Wessobrunn), Ortsteil der Gemeinde Wessobrunn, Landkreis Weilheim-Schongau, Bayern

Siehe auch:
 Seehaus